Фигляр:
 Фигляр — плут, ловкий обманщик, притворный, двуличный человек; иными словами — скоморох, фокусник, штукарь, кривляка.
 Фигляр — птица семейства ястребиных, иначе — орёл-скоморох, единственный представитель (вид) рода Terathopius, получивший такое наименование за свои повадки, внешние признаки поведения (см. выше).
 Фигляр () — карта № 1 старших арканов в колоде Таро.